Vlag en Wimpel uitgereikt door de Griffeljury
 Vlag en Wimpel uitgereikt door de Penseeljury